Osen ist:

Ortsname von:
 Osen, Kommune im Verwaltungsbezirk Sør-Trøndelag, Norwegen
 Osen (Bucht), Bucht an der Prinz-Harald-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Osen (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Osen (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern

Außerdem:
 eine antike illyrische Ethnie, siehe Oser (Stamm)
 Osen & Hunt, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Osen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ernst Dietrich von Osen (1723–1801), königlich preußischer Generalmajor

Siehe auch:
Ose
Ohsen
Ossen